Trío San Javier fue uno del los emblemáticos grupos del folklore argentinos, con 40 años en la escena musical (1975-2014). En sus comienzos estuvo integrado por el tucumano Pedro Favini, voz, bombo y director musical del grupo, José “Pepe” Ragone y Paz Martínez (Norberto Alfredo "Beto" Gurvich), quien se aleja luego de 8 años en el grupo,  y en su lugar entra Carlos Bazán.

Historia 
Debutan el 21 de julio de 1975 en Buenos Aires.
Rápidamente se consagran y participan de importantes festivales: Cosquín, Villa María y Jesús María en la populosa provincia de Córdoba, entre otros. Graban 5 materiales discograficos, y tras la publicación de álbum  "Volver a enamorarte" en 1982 el Paz Martínez se aleja del grupo y es reemplazado por Carlos Bazán hasta el final del grupo en 2014.
.En el extranjero, sus presentaciones más destacadas fueron en el Ceasar Palace de Las Vegas, en ocasión del Festival OTI de la Canción 1990 y en Washington, New York, Miami y Atlantic City. Además, durante su trayectoria, se presentaron en Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Brasil.
Son los creadores de éxitos como “Será varón, será mujer”, “Quedate chiquilín”, “La Oma”, “Quince primaveras” y “A Monteros”, entre más de 3 mil canciones compuestas por Favini quién a su vez como director musical, compuso "Hasta mañana que descansen", una de las populares canciones del Topo Gigio, interpretado por Juan Carlos Mareco. Su obra La tabla de multiplicar fue editada por Walt Disney Producciones.
El 16 de marzo de 2012, Pedro Favini fallece en un accidente automovilístico, a los 69 años. 

El trío continúa al mando de Carlos Bazán, acompañado por su hijo Nahuel y por Franco Favini, hijo de Pedro.
En 2014 el legado de El Trío San Javier finaliza su carrera, para dar lugar a las voces de Destino San Javier.
En 2020 sale a la luz el EP "El show de Brizuela Méndez, Vol 3, bienvenido sábado"

Discografía 

 Álbumes de estudio

 Así somos (1978)
 Trio San Javier 2 (1979)
 Como no creer en dios (1980)
 Paisajes de la vida (1981)
 Volver a enamorarte (1982)
 ...Por la vida (1984)
 Canto de festivales (1986)
 Por un mundo mejor (1986)
 Querida mía (1988)
 Quédate chiquilín (1990)
 Cosas del amor (1990)
 Cantaré cantarás (1991)
 Yo, el Tango y tú (1996)
 Deseos
 Inolvidables (2001)
 Historias...Una mujer importante (2011)

Véase también 

 Folclore argentino
 [[Anexo:https://es.wikipedia.org/wiki/OTI_1990]
 [